Relax nr 24 (pełna nazwa: Relax magazyn opowieści rysunkowych) – to dwudziesty czwarty zeszyt komiksowy serii Relax. Na okładce tego zeszytu z nowym logo znajdują się cztery kadry z komisów umieszczonych w środku.

Zawartość 
 w kąciku filatelistycznym krążowniki w filatelistyce – w 61 rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej znaczki z radzieckimi krążownikami pancernymi, strona 2
 druga część komiksu Kordzik, scenariusz: Tibor Cs. Horvath, rysunki Ernö Zorad, według powieści Rosjanina Anatolija Rybakowa, strony 3-9
 druga część komiksu Tajemnica kipu epizod zatytułowany Droga, autorstwa Marka Syszki (rysunki) i Dobrzyńskiej (scenariusz), strony 10-15
 komiks Okno na świat, scenariusz: Kozłowska, rysunki Jerzy Wróblewski, historia budowy portu i miasta w Gdyni, strony 16-20
 pierwsza część serii Gucek i Roch – Kurs na Półwysep Jork, epizod zatytułowany Niebezpieczny pasażer, autorstwa Janusza Christy, strony 21-26
 czwarta część komiksu Czarna róża zatytułowana Akcja „Czyste niebo”, rysunki: Jerzy Wróblewski, scenariusz: Stefan Weinfeld, strony 27-32

Przypisy

Bibliografia 
 Czar „Relaksu” #24: Hiszpan – rasista i chemiczna superbroń

Polskie komiksy